Die 2. Handball-Bundesliga 2014/15 ist die vierte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 34. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der 2. Bundesliga. 20 Mannschaften spielen um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison startete am 23. August 2014 und endete am 6. Juni 2015.

Das Torreichste Spiel der Saison fand zwischen dem TV Emsdetten und den TSV Bayer Dormagen statt und endete nach 80 Toren mit 43 zu 37. Der höchste Heimsieg war das Spiel TV Bittenfeld gegen GSV Eintracht Baunatal und endete mit 20 Toren Differenz 37:17. Und der höchste Auswärtssieg war das Spiel GSV Eintracht Baunatal gegen ASV Hamm-Westfalen und endete ebenfalls mit 20 Toren Differenz 23:43.

Das Spiel TSV Bayer Dormagen gegen TV Großwallstadt am letzten Spieltag war das einzige Spiel, das durch eine Tischwertung entschieden werden musste.

Modus 
20 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die drei Erstplatzierten stiegen in die Handball-Bundesliga 2015/16 auf. Bei Punktgleichheit entschied die bessere Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz würde es Entscheidungsspiele geben.

Auf- und Absteiger 
Aufsteiger aus der 3. Liga 2013/14 sind der SV Henstedt-Ulzburg (Staffel Nord), der HSC 2000 Coburg (Staffel Süd), der TSV Bayer Dormagen (Staffel West) und der GSV Eintracht Baunatal (Staffel Ost).

Absteiger aus der Handball-Bundesliga 2013/14 sind der ThSV Eisenach und der TV Emsdetten.

Meister und erster Aufsteiger in die Handball-Bundesliga 2015/16 der 2. Liga ist der  SC DHfK Leipzig. Die weiteren Aufsteiger sind der ThSV Eisenach und der TV Bittenfeld.

Der GSV Eintracht Baunatal, der Eintracht Hildesheim und der TV 05/07 Hüttenberg konnten den Klassenerhalt nicht schaffen. Der TV Großwallstadt wird den vierten Absteiger in die 3. Liga 2015/16 stellen, da ihm die Lizenz zur nächsten Spielzeit verweigert wurde. Dagegen wurden von Seiten des TVG keine Rechtsmittel eingelegt.

Statistiken

Tabelle 

Der TV Großwallstadt hat am 20. April 2015 eine Lizenz unter einer aufschiebenden Bedingung erhalten. Diese aufschiebende Bedingung hat TV Großwallstadt nicht erfüllt. Somit sind die Voraussetzungen für eine Lizenzerteilung und die Teilnahme am Spielbetrieb in der 2. Handball-Bundesliga für die Saison 2015/16 nicht erfüllt.

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stand:

Torschützenliste

Bester 7-m-Werfer

Bester Torwart

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

Sponsoren

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga 2014/15
 3. Liga 2014/15
 DHB-Pokal 2014/15
  Ewige Tabelle

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Tabelle der 2. Liga 2014/15 beim Handball-Ergebnisdienst SIS

Handballsaison 2014/15
2014